Черногорию на конкурсе песни Евровидение 2008 представлял Стефан Филипович.

Национальный отбор 
Черногорский телеканал RTCG в этом году провел два отбора в рамках Montenegrosong 2008 — сначала, 27 января, путём телевизионного финала с телеголосованием был выбран певец, который представит страну на конкурсе Евровидение 2008. Затем были предложены несколько вариантов песен. Комиссия RTCG выбрала из них песню для Белграда.
Финал отбора состоялся 3 февраля, презентация песни — 8 марта.
В отборе приняло участие 6 участников:

Исполнитель 

Стефан Филлиович — черногорский поп-певец. Родился в Черногорском городе Титоград (сейчас Подгорица). Участник многих музыкальных фестивалей.

Голосования 
В финал Черногория не прошла. В полу-финале Черногории 12 баллов дала

В полуфинале

В финале

См. также 
 Черногория на «Евровидении»

Ссылки 
 Официальный сайт национального отбора Черногории
 Официальный сайт Евровидения

Страны на «Евровидении-2008»